La Isla Cocos, Coco o coconut (coco en inglés) puede hacer referencia a:

Cocos 
 Islas Cocos o Isla Keeling (Australia), en el océano Índico.
 Isla Cocos (Guam, EE. UU.), en el océano Pacífico.
 Isla Cocos (Mauricio) o Isla Cocoa (Mauricio, Francia), en el océano Pacífico.
 Isla Cocos (Panamá) (Archipiélago de Las Perlas, Panamá), en el océano Pacífico.

Coco 
 Isla del Coco (Costa Rica), en el océano Pacífico.
 Isla Coco (Argentina), en el mar Argentino.
 Islas Coco (Birmania), en el océano Índico.
 Cayo Coco (Cuba), en el mar Caribe.
 Cayo Coco o Little Stirrup Cay (Bahamas), en el mar Caribe.

Coconut 
 Isla Coconut o Moku Ola (Hawái, EE. UU.).
 Isla Coconut o Moku o Loʻe (Hawái, EE. UU.).
 Isla Coconut o Poruma (Australia).